Серебрякова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Серебрякова, Анна Егоровна (1857 — конец 1920-х гг.) — общественный деятель, агент Департамента полиции.
 Серебрякова, Галина Иосифовна (1905—1980) — советская писательница и журналистка.
 Серебрякова, Екатерина Борисовна (1913—2014) — художница.
 Серебрякова, Зинаида Евгеньевна (1884—1967) — русская художница.
 Серебрякова, Муза Павловна (1924—2002) — директор Научной библиотеки Томского государственного университета.
 Серебрякова, Татьяна Ивановна (1922—1986) — советский учёный-биолог, автор учебников по биологии.

Топоним 
 Серебрякова — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Серебрякова — деревня в городском округе Верхотурский Свердловской области.